Кубок Шпенглера 1967 — 41-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1967 року.

Груповий турнір

Фінали 
Матч за 3 місце
 Збірна Фінляндії-2 —  Швейцарія 9:2

Фінал
 Локомотив Москва —  Аси Кінгстона 8:4

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Олександр Сафронов (Локомотив Москва) 7 (4+3)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1967»  
 «Кубок Шпенглера 1967»  

1967
1967 у хокеї з шайбою